Новопа́вловський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Карасуського району Костанайської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Новопавловка.

Населення — 1165 осіб (2009; 1691 в 1999).

Примітки 

Сільські округи Карасуського району